

Toponyme

Pilton est une localité du Queensland.

Pilton est un village du Devon, en Angleterre.
 Pilton est un village du Northamptonshire, en Angleterre.
 Pilton est un village du Rutland, en Angleterre.
 Pilton est un village du Somerset, en Angleterre (connu pour accueillir le Glastonbury Festival).